Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Gubariew – radziecki wojskowy, kosmonauta
 Pawieł Gubariew – rosyjski działacz, separatysta z Donbasu
 Witalij Gubariew – radziecki pisarz